Oriental (Frans en Engels voor oostelijk) kan verwijzen naar:
oriental metal, een muziekstijl
Oriental (Marokko), een provincie van Marokko
Oriental (North Carolina), een plaats in de VS
Orientale, een voormalige Congolese provincie